En voiture, Simone peut désigner :
 En voiture, Simone, expression attribuée à Simone Louise des Forest, popularisée dans Intervilles par Guy Lux et Léon Zitrone au cours des années 1960 ;
 En voiture, Simone, film britannique réalisé par Roy Boulting, sorti en 1974.